Ženská čtyřhra Transylvania Open 2021 probíhala ve druhé polovině října 2021. Do deblové soutěže klužského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se premiérový ročník turnaje na okruhu WTA Tour.

Vítězem se stal nenasazený, rumunsko-gruzínský pár Irina Baraová a Jekatěrine Gorgodzeová, který ve finále zdolal srbsko-nizozemské turnajové dvojky Aleksandru Krunićovou s Lesley Pattinamou Kerkhoveovou. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–1 rozhodl až supertiebreak těsným poměrem míčů [11–9]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a na okruhu WTA Tour získaly první kariérní tituly.

Nasazení párů 

  Kaitlyn Christianová /  Erin Routliffeová (1. kolo)
  Aleksandra Krunićová /  Lesley Pattinama Kerkhoveová (finále)
  Monica Niculescuová /  Elena-Gabriela Ruseová (čtvrtfinále)
  Anna Danilinová /  Ulrikke Eikeriová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Tour 2021
Transylvania Open